Beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2015 wurden fünf Wettbewerbe im Ski Alpin in Malbun bzw. St. Gallenkirch ausgetragen. Die Wettbewerbe Riesentorlauf und Slalom fanden in Malbun statt, der Mannschaftswettbewerb in St. Gallenkirch.

Medaillenspiegel

Medaillengewinner 

Mixed

Ergebnisse Männer

Riesenslalom 

Datum: 26. Januar 2015, 10:00 Uhr / 13:00 Uhr 
Starthöhe: 1830 m, Zielhöhe: 1550 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Hannes Kummer (LIE), 37 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Roberto Lorenzi (ITA), 35 Tore 
110 Läufer am Start, davon 68 klassiert.

Slalom 

Datum: 29. Januar 2015, 10:15 Uhr / 13:15 Uhr 
Starthöhe: 1710 m, Zielhöhe: 1550 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Hubbi Hiemer (SUI), 54 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Petri Hoerkoenen (FIN), 53 Tore 
110 Läufer am Start, davon 43 klassiert.

Ergebnisse Damen

Riesenslalom 

Datum: 28. Januar 2015, 10:45 Uhr / 14:00 Uhr 
Starthöhe: 1830 m, Zielhöhe: 1550 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Corina Stocker (AUT), 35 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Emil Englund (SWE), 35 Tore 
85 Läuferinnen am Start, davon 41 klassiert.

Slalom 

Datum: 28. Januar 2015, 10:45 Uhr / 14:00 Uhr 
Starthöhe: 1830 m, Zielhöhe: 1550 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Philippe Martin (FRA), 53 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Bakken Oystein (NOR), 53 Tore 
84 Läuferinnen am Start, davon 57 klassiert.

Teamwettbewerb

Ergebnis

Raster

Einzelnachweise 

2015
Ski Alpin
Ski Alpin (Österreich)
Sportveranstaltung in Vorarlberg
St. Gallenkirch
Ski Alpin (Liechtenstein)
Sportveranstaltung in Liechtenstein
Sport (Triesenberg)